The Big Bluff – film del 1933 diretto da Reginald Denny
The Big Bluff – film del 1955 diretto da W. Lee Wilder
Il grande Bluff (The Big Bluff) – film del 19157 diretto da Patrice Dally